Чемпионат Италии по конькобежному спорту в классическом многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин.

Призёры мужчины 
В 2020 и 2022 годах соревнования не проводились.

Женщины 
В 1958—1969, 1981, 2006, 2010, 2020 и 2022 годах соревнования среди женщин не проводились.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на SpeedSkatingNews

Чемпионаты Италии по конькобежному спорту
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту